Птичное:

 Птичное — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма
 Птичное — посёлок, входящий в Первомайское поселение Троицкого административного округа г. Москвы.